Staropolskie moszna ‘worek’, od psł. *mošьna
 moszna – worek skórno-mięśniowy, w którym znajdują się jądra

 Moszna – szczyt w Górach Sowich
 2 miejscowości w Polsce:
 Moszna – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków
 Moszna – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki

Zobacz też: Moszna-Kolonia, Moszna-Wieś, Moszna-Parcela, inne zaczynające się od Moszna...

Linki zewnętrzne